Плејнфилд има више значења:
 Плејнфилд (Њу Хемпшир)
 Плејнфилд (Вермонт)
 Плејнфилд (Пенсилванија)
 Плејнфилд (Њу Џерзи)
 Плејнфилд (Ајова)
 Плејнфилд (Висконсин)
 Плејнфилд (Илиноис)
 Плејнфилд (Индијана)
 Плејнфилд (Охајо)